Tippecanoe ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tippecanoe (Indiana)
 Tippecanoe (Ohio)
 Tippecanoe (Pennsylvania)
 Tippecanoe County, Verwaltungseinheit in Indiana

Schiffe:
 USS Tippecanoe (1864)
 USS Tippecanoe (AO-21)
 USNS Tippecanoe (T-AO-199)
 USNS Tippecanoe (T-AO-199)

Sonstiges:
 Tippecanoe County Courthouse, NHRP-Id: 72000013
 Tippecanoe Open, Golfturnier der LPGA-Tour
 Tippecanoe River, Fluss in Indiana
 Schlacht bei Tippecanoe, 1811, Indiana

Siehe auch:
 Tippecanoe Township